A 2012-es Formula–3 Európa-bajnokság volt a sorozat első szezonja volt, mióta megalakult a Formula–3 Euroseries utódjaként. A szezon április 28-án kezdődött meg a Hockenheimringen és szintén ott fejeződött be október 21-én. A bajnoki címet Daniel Juncadella szerezte meg Raffaele Marciellóval szemben.

Csapatok és versenyzők 
Az összes résztvevő Dallara kasztnival és Hankook abroncsokkal teljesítette a szezont.

Versenynaptár

Összefoglaló

Végeredmény
Pontrendszer

(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)
 A szélsőséges időjárási körülmények következtében meg kellett szakítani a Norisringen rendezett második futamot. Mivel a versenytáv 50%-át nem teljesítette a mezőny, így a pontszerző helyen végző versenyzők mindössze a pontok felét kapták meg.

Megjegyzés 
 Elkerülhető baleset okozásáért Daniel Juncadellát kizárták a Norisringen rendezett első versenyről. Kizárása után azonban nem változott a végeredmény, így győztes nélkül zárult a futam.

Jegyzetek

További információk
A bajnokság hivatalos weboldala (archív, 2012)

Formula–3